Вульф Иосифович Агранов (27 декабря 1918, Жлобин — 1 мая 1995, Киев) — советский (белорусский и украинский) , участник выставок в СССР и за рубежом, постановщик театра и кино, заслуженный деятель искусств УССР (1980).

Биография 
Родился в семье торговца бакалейными товарами Иоселя Шевелевича Агранова. В 1943 г. окончил художественный факультет ВГИКа. Работал на киностудии им. А. Довженко с 1951 года, а также в Запорожском музыкально-драматическом театре (1975).

Фильмография 

  — Во имя Родины
  — Черевички
  — Драгоценные зёрна
  — Неразлучные друзья
  — Наши чемпионы (документальный)
  — Земля
 1954 — Тревожная молодость
  — Мать
  — Павел Корчагин
  — Партизанская искра
  — Голубая стрела
 1958 — Повесть наших дней
 1958 — Флаги на башнях
 1958 — Мальчики
  — Вдали от Родины
  — Лесная песня
 1961 — Морская чайка
  — В мёртвой петле
  — Строгая игра
  — Гибель эскадры
  — А теперь суди…
  — Два года над пропастью
  — Эта твёрдая земля
  — Ошибка Оноре де Бальзака
  — Начало неведомого века (киноальманах. Новелла третья «Мотря»)
  — Та самая ночь
  — Семья Коцюбинских
  — Инспектор уголовного розыска
  — Длинная дорога в короткий день
  — Будни уголовного розыска
 — — Дума о Ковпаке (1-й фильм «Набат»; 2-й фильм «Буран»; 3-й фильм «Карпаты, Карпаты…»)
  — Талант
  — Голубые молнии
 1978 — Мятежный «Орионъ»
  — От Буга до Вислы
  — Если враг не сдаётся…
 1982 — Казнить не представляется возможным
  — Благие намерения
  — Мы обвиняем
  — И в звуках память отзовется
 1986 — И никто на свете
  — Война на западном направлении

Спектакли 
 «Тартюф» (1953)
 «Манон» (1967, Киевский театр оперы и балета)

Примечания

Ссылки 

Художники СССР
Сценографы СССР
Выпускники художественного факультета ВГИКа
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко
Персоналии:Киевский театр оперы и балета имени Тараса Шевченко